Konkurencja kobiet w kategorii do 53 kilogramów podczas mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów odbyła się 6 listopada 2011.

Program

Medaliści

Rekordy

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2011